

Ґродзічно — гміна в Новомейському повіті Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґродзічно — село в гміні Жонсьник Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Ґродзічно — село в гміні Ґродзічно Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства